Speicherraum steht für:
 ein Raum zu Speicherzwecken, siehe Speicher
 Dachboden
 physischer Adressraum in Computern, siehe Adressraum #Adressraum in der Informationstechnologie